Françaix ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Françaix (1912–1997), französischer Komponist
 Michel Françaix (* 1943), französischer Politiker